Футбольная лига Англии 1894/1895 () — 7-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 16 клубов. Чемпионом Англии по итогам сезона в третий раз в своей истории стал «Сандерленд». Второй дивизион выиграл «Бери».

Первый дивизион

Результаты матчей

Бомбардиры

Второй дивизион

Результаты матчей

Тестовые матчи 
Тестовые матчи представляли собой плей-офф за право остаться в Первом дивизионе либо выйти из Второго дивизиона в Первый. В них встречались команды, занявшие 14-е, 15-е и 16-е место в Первом дивизионе и 1-е, 2-е и 3-е место во в Втором дивизионе. Если побеждала команда из Первого дивизиона, то она сохраняла за собой место в высшей лиге, а если побеждала команда из Второго дивизиона, то она рассматривалась как кандидат на вступление в Первый дивизион.

Ссылки 
 Футбольная лига 1894/95 на сайте RSSSF.com

1894
Футбол в Англии в сезоне 1894/1895